Навратилова () — чешская фамилия, женский вариант фамилии Навратил.

Известные носители:
 Навратилова, Габриэла (р.1976) — чешская теннисистка.
 Навратилова, Мартина (р.1956) — чешская теннисистка.